Maurizio Malvestiti (1953) – vescovo cattolico italiano
Piero Malvestiti (1899-1964) – politico italiano
Autorità Malvestiti – quarta Alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio